Frans – pierwiastek chemiczny
 Frans – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Ain
 Frans – odpowiednik imienia Franciszek w niektórych językach (fińskim, niderlandzkim)